Amerikai Egyesült Államok
 Aiken (Illinois)
 Aiken megye (Dél-Karolina)
 Aiken (Dél-Karolina)
Aiken (Bell megye, Texas)
Aiken (Floyd megye, Texas)
Aiken (Shelby megye, Texas)
 Inman (Kansas), egyik neve Aiken volt
 Delta (Utah), eredetileg Aiken vasúti kitérő